Рафаел Надал је у финалу победио прошлогодишњег шампиона Новака Ђоковића, са 2:1 (7–5, 1–6, 6–3). Надалу је ово 10 титула у Риму. Такође са овом победом Надал се придружио Новаку и заједно држе рекорд од 36 освојених АТП Мастерс 1000. Надал је избегао пораз у трећем колу против Шаповалова, спасивши две меч лопте. Надалу је ово четврти турнир који је освојио 10 и више пута.

Ово је био Новаково шесто финале које је завршио као други, што је рекорд по броју финала на АТП турнирима.

Лоренцо Сонего је постао први италијански играч који је стигао до полуфинала, још од Филипа Воландрија 2007. године.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Срећни губитници

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

 
Међународно првенство Италије у тенису 2021.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно